Hallier se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ernst Hans Hallier
 Hans Gottfried Hallier